Kloiber ist

der Familienname folgender Personen:
 Ämilian Kloiber (1910–1989), österreichischer Anthropologe und Ornithologe
 Herbert Kloiber (* 1947), österreichischer Filmrechtehändler
 Manfred Kloiber (* 1962), freier Journalist und Autor für Hörfunk
 Peter Kloiber (* 1954), österreichischer Fußballspieler
 Rudolf Kloiber (1899–1973), deutscher Dirigent und Musikschriftsteller

ein Ortsname:
 Kloiber (Wackersberg), Ortsteil der Gemeinde Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern